Clodius ist die geänderte Schreibweise des Namens Claudius, um dem römischen Volk plebejischer zu klingen. Die Änderung war ein politisches Manöver von Publius Clodius Pulcher. Namensträger aus der römischen Zeit:
 Clodius Fronto, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Clodius Pulcher († 52 v. Chr.), republikanischer Politiker
 Clodius Aesopus, Tragödiendichter um 50 v. Chr.
 Gaius Clodius Crispinus, römischer Konsul 113
 Gaius Clodius Nummus, römischer Suffektkonsul 114
 Gaius Clodius Vestalis, Münzmeister 41 v. Chr.
 Publius Clodius Dida, antiker römischer Toreut 
 Publius Clodius Thrasea Paetus, Senator unter Nero
 Lucius Clodius Ingenuus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Clodius Macer, Legatus, der gegen Nero revoltierte
 Publius Clodius Quirinalis, aus Arelate in Gallien, Rhetoriklehrer zur Zeit Neros
 Sextus Clodius (1. Jh. v. Chr.), aus Sizilien, Rhetor, Lehrer des Marcus Antonius
 Titus Clodius Eprius Marcellus († 79), römischer Politiker
 Titus Clodius Saturninus Fidus, römischer Statthalter
 Titus Clodius Vibius Varus, römischer Konsul 162
 Decimus Clodius Albinus († 197), Gegenkaiser 196–197
 Marcus Clodius Pupienus Maximus († 238), Mitkaiser 238
 Quintus Clodius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Palpellius Clodius Quirinalis, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Clodius ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August Clodius (1897–1952), deutscher Diplomat und Wirtschaftsfachmann
 Christian Clodius (1647–1717), deutscher Liedersammler
 Christian August Clodius (1737–1784), deutscher Dichter und Philosoph
 Christian August Heinrich Clodius (1772–1836), deutscher Dichter und Philosoph
 David Clodius (1644–1684), deutscher Orientalist und evangelischer Theologe
 Gustav Clodius (1866–1944), deutscher  Vogelkundler
 Johann Clodius († 1660), deutscher Gartenkünstler 
 Johann Christian Clodius (1676–1745), deutscher Arabist
 Julie Clodius (1750–1805), deutsche Schriftstellerin
 Willy Clodius (1874–nach 1942), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Clodia (weibliche Namensform)